Санта-Исабель () — самый длинный остров в архипелаге Соломоновы острова. Административно входит в состав провинции Исабель меланезийского государства Соломоновы Острова.

География 

Остров Санта-Исабель расположен в южной части Тихого океана. К востоку от острова расположен остров Малаита, к западу — остров Шуазёль. Представляет собой вулканический остров, окружённый в некоторых местах коралловым рифом.

Длина Санта-Исабель составляет около 200 км, а ширина — около 30 км.

Высшая точка Санта-Исабель — гора Сасари (1220 м). В центральных горах острова берёт начало река Маруто (), которая впадает в океан у поселения Хофи.

Климат на острове Санта-Исабель влажный, тропический. Остров подвержен частым циклонам и землетрясениям.

История 

Остров Санта-Исабель — первый остров Соломоновых островов, открытый европейцами. Это событие произошло в 1568 году, а первооткрывателем стал испанский мореплаватель Альваро Менданья де Нейра.

В конце XIX века над Санта-Исабель был установлен протекторат Германской империи, но уже в 1900 году остров был передан Британии.

Население 
В 1999 году численность населения острова Санта-Исабель составляла около 20 тысяч человек. Административным центром является деревня Буала, в которой расположен аэродром. Другое крупное поселение — деревня Самасоду.

Население острова разговаривает на нескольких меланезийских языках:
 Блабланга (1772 носителя в 1999 году; используется в деревнях Попохео и Ховукоило в округе Маринге, а также в населённых пунктах, расположенных на берегу Хограно).
 Бугхоту (4048 носителя; используется в юго-восточной части острова от деревни Сума до Хорара, а также на острове Фурона, расположенном к северо-западу от побережья округа Киа).
 Чеке-холо (10 840 носителей; распространён в центральной части Санта-Исабель).
 Гао (1215 носителей, используется в центральной части острова).
 Кокота (530 носителей; используется в деревнях Сисига и Гховео, расположенных на северо-восточном берегу острова, а также в поселении Хурепело на юго-западном побережье).
 Лагху (15 носителей; используется в деревнях Баоло и Самасоду в округе Киа).
 Забана (3355 носителей; используется в деревнях, расположенных на юго-западном берегу острова от деревни Самасоду до деревни Киа).
 Зазао (10 носителей; используется в деревне Килокака).

См. также 
 Список островов Соломоновых Островов

Примечания 

Соломоновы острова (архипелаг)
Острова Соломоновых Островов